Unije – wyspa na Adriatyku
 Unije – wioska położona na tej wyspie